Umma (islam), comunitat de creients de l'islam
 Umma (ciutat estat), antiga ciutat estat de Mesopotàmia
 Umma National Party, partit polític del Sudan